Beyerlein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Adam Beyerlein (1871–1949), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Gabriele Beyerlein (* 1949), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Gustav Beyerlein (1871–1966), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter
 Kurt Beyerlein (1905–1945), deutscher Graphiker 
 Reinhold Beyerlein (* 1979), deutscher Eisstockschütze

Siehe auch:
 Beierlein
 Bayerlein
 Baierlein
 Beyerle